Ярослав Олексійович Цвіркун (15 січня 1991 року, с. Вільне, Новомосковського району, Дніпропетровської області, Україна) - український громадський діяч. Перещепинський міський голова.

Життєпис 
Ярослав Цвіркун народився 15 січня 1991 року у с. Вільне, Новомосковського району, Дніпропетровської області.

У 2018 р. закінчив Палермський університет () та отримав ступінь Магістра за спеціальністю «Підприємництво та менеджмент». У 2017 р. закінчив Національний університет державної податкової служби України та отримав ступінь Магістра за спеціальністю «Економіка підприємства» та ступінь Бакалавра за спеціальністю «Правознавство» (заочно). У 2015 р. закінчив навчання на Кафедрі військової підготовки при НУДПСУ та отримав звання молодший лейтенант запасу.

Працював ризик менеджером (аналітиком) у фінансовій компанії ТОВ "К2000" (FinStream).

У 2020 році був обраний Перещепинським міським головою Перещепинської міської територіальної громади.

Примітки

Посилання 
 Міський голова Перещепиного Ярослав Цвіркун розповів про ситуацію в місті. 31.03.2022
 У громаді на Дніпропетровщині відкрили центри допомоги переселенцям на базі ЦНАПу
 Перещепинська громада виграла грант для місцевих пожежників. Відповідна ініціатива належить Ярославу Цвіркуну...».
 FinStream створила партнерські програми для розвитку бізнесу в Україні